De Rally van Nieuw-Zeeland 1988, formeel 19th Rothmans Rally of New Zealand, was de 19e editie van de rally van Nieuw-Zeeland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1988. Het was de 181e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Auckland.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Auckland